Ю́жный Ура́л — южная часть Уральских гор.

Также может означать:
 Южный Урал — часто употребляемое название Челябинской области;
 Южный Урал — село, административный центр Южноуральского сельсовета Оренбургского района Оренбургской области, в 3—5 км от Оренбурга;
 «Южный Урал» — гостиница в Челябинске;
 «Южный Урал» — скорый фирменный поезд 13/14 Челябинск—Москва.

Спортивные клубы 
 «Южный Урал» — хоккейный клуб из города Орска.
 «Южный Урал-Металлург» — хоккейный клуб из города Медногорска.

Средства массовой информации 
 «Южный Урал» — телерадиокомпания в составе ВГТРК.
 «Южный Урал» — радиостанция в составе ГТРК «Южный Урал».
 «Южный Урал» — старейшая областная ежедневная газета в Оренбургской области.

См. также 
 Южноуральск
 Южноуральский
 Южно-Уральский

 
 Средний Урал
 Урал

Примечания